Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 357 dans le monde.

 RS-357 au Brésil
 Route 357 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route régionale 357 en Finlande
 Route nationale 357 en France